NPM steht für:
 Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, Nachfolgeorganisation der Nationalen Plattform Elektromobilität
New Public Management, Öffentliche Reformverwaltung
 npm (Software), Paketmanager

n.p.m. ist die Abkürzung für nad poziomem morza, s. Höhe über dem Meeresspiegel

Abkürzung